Eduard Sobol (Oekraïens:  Едуард Олександрович Соболь) (Vilniansk, 20 april 1995) is een Oekraïens voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij verruilde Club Brugge in januari 2023 voor RC Strasbourg. Sobol debuteerde in 2016 in het Oekraïens voetbalelftal.

Clubcarrière 
Sobol komt uit de jeugdacademie van Metaloerh Zaporizja. Hij debuteerde op 5 november 2011 in de Persja Liha, de tweede hoogste Oekraïense voetbalklasse, tegen Enerhetyk Boersjtyn. Hij speelde in totaal 23 wedstrijden voor Metaloerh Zaporizja. Op 7 februari 2013 werd hij verkocht aan Sjachtar Donetsk. In juli 2019 werd zijn overstap naar Club Brugge bekendgemaakt. Hij was lang een sterkhouder op de linkerflank maar werd in de heenronde van het seizoen 2022-2023 uit de ploeg gespeeld door Bjorn Meijer. Dardoor koos hij In januari voor een transfer naar RC Strasbourg.

Clubstatistieken

Erelijst 

Oekraïens voetballer